Denumirea de Vișan se poate referi la:
 Vișan, sat în regiunea Sofia, Bulgaria;
 Vișan, sat în județul Iași, România;